Никола́евка (; до 2016 года — Октя́брьское (Жовтне́вое) Второ́е) — село в Чугуевском районе Харьковской области Украины. До 19 июля 2020 года входило в состав Волчанского района. Население по переписи 2001 года составляло 247 (121/126 м/ж) человек.

Является административным центром Октябрьского Второго (с 2016 — Николаевского) сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Варваровка и Хрипуны

Географическое положение 
Село Николаевка находится на правом берегу реки Волчья, на противоположном берегу находится село Варваровка, село пересекает балка Трембачев Яр, по которой течет пересыхающий ручей.

История 
 После 1610 — дата основания села.
 При СССР в селе действовали колхозы «Красный хлебороб».. и Тельмана.
 2016 — дата «декоммунизации» названия села.

Название 
В Волчанском районе и области в 1920-е — начале 1930-х годов прошла «волна» переименований значительной части населённых пунктов, в основном на левом (восточном) берегу Донца, в революционные названия — в честь Октябрьской революции, пролетариата, советской власти, Красной Армии, социализма, Советской Украины, деятелей демократического и революционного движения (Т. Шевченко, Г. Петровского) и новых праздников (1 мая и др.) Это приводило к путанице, так как рядом могли оказаться сёла с одинаковыми новыми названиями, которым зачастую давали названия «1-е» и «2-е» — например, Первое, Второе, просто Октябрьское и оно же Жовтневое.

Экономика 
 «Нива», сельскохозяйственное ЧП.
 Фермерское хозяйство Гончарова Владимира Ивановича.
 Волчанский хлебокомбинат № 2.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Октябрьская амбулатория семейной медицины.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Переименованные населённые пункты Украины
Населённые пункты, названные в честь Октябрьской революции
Населённые пункты Волчанского района